Собор Рождества Пресвятой Богородицы может означать:

 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Винница) — православный храм в Виннице
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Баку) — храм Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Батуми) — кафедральный собор Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви в Батуми
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Вроцлав) — кафедральный собор Вроцлавской и Щецинской епархии Польской
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Глубокое) — православный собор в городе Глубокое Витебской области Белоруссии
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Кропивницкий) — кафедральный собор Кировоградской и Новомиргородской епархии Украинской православной церкви в Кропивницком
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Можайск) — Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Лужецком
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Николаев) — кафедральный собор Николаевской епархии Украинской православной церкви в Николаеве
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Орехово-Зуево) — православный храм в городе Орехово-Зуево
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Ростов-на-Дону) — кафедральный собор Донской митрополии и Ростовской-на-Дону епархии
 Собор Рождества Богородицы (Уфа) — соборный храм Уфимской епархии Русской православной церкви в Уфе

См. также 

 
 
 
 Собор Пресвятой Богородицы